Рибадеселья (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Орьенте. Занимает площадь 84,37 км². Население — 6301 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Federación Asturiana de Concejos
 Belonweb, Asturias, Ribadesella
 Fotos de Ribadesella

Муниципалитеты Астурии